Pannonia inferior steht für:

 Pannonia inferior, Ostteil der Provinz Pannonien des Römischen Reiches, siehe Pannonia (Provinz) #Kriege und Blüte
 Pannonia inferior (Fränkisches Reich), Provinz der Baierischen Ostmark des Fränkischen Reiches